Вбудована програма — функціонально цілісна послідовність мікрокоманд, що її зазвичай розміщують у спеціальній пам'яті; може бути динамічно пов'язана з іншими мікропрограмами; послідовність макрокоманд в обчислювальній машині, що реалізує заданий алгоритм.
 Мікрокод — програма, що за тактами управляє ресурсами обчислювального пристрою. Зазвичай в командному слові виділяються окремі біти для управління необхідним пристроєм.